DAO, sigla em inglês para objeto de acesso a dados — padrão de software usado em engenharia de software
 Dao (sabre) — um sabre da China
 The DAO (organização)

Desambiguações de siglas